Серге́й Тимофе́евич Пу́зиков (1916—1962) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Липецкого областного комитета КПСС (1960—1962).

Биография 
С. Т. Пузиков родился 15 мая 1916 года на хуторе Пришиб Области Войска Донского (ныне Морозовского района Ростовской области. После окончания в 1935 Каменского педагогического училища работал в Ростовской области учителем, заместителем редактора и редактором районной газеты «Морозовский большевик». Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1944 году переведён на партийную и советскую работу: в 1944—1949 — секретарь Зимовниковского и первый секретарь Александровского райкома ВКП(б), в 1949—1950 годах — первый секретарь Азовского райкома ВКП(б), в 1950—1954 годах — начальник отдела Ростовского обкома ВКП(б) — КПСС, в 1954—1960 годах — второй секретарь Ростовского обкома КПСС, в 1960 году — председатель Ростовского облисполкома.

В ноябре 1960 года направлен на работу в Липецкую область и избран первым секретарём Липецкого областного комитета КПСС, проработав на этой должности (фактически высшей в области) до своей скоропостижной смерти 18 октября 1962 года.

31 октября 1961 года С. Т. Пузиков был избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

Был похоронен на Евдокиевском кладбище Липецка.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени

Источники 
 Липецкая энциклопедия. Том 3.

Ссылки 
Биографические сведения на сайте истории КПСС и СССР

Вторые секретари Ростовского обкома КПСС
Первые секретари Липецкого обкома КПСС
Председатели Ростовского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Похороненные на Евдокиевском кладбище